Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Déjanire, une des épouses d'Héraclès ;
 Déjanire fille de Lycaon, épouse de Pélasgos.
 En astronomie, (157) Déjanire est un astéroïde.
 Déjanire est une tragédie lyrique en 4 actes de Camille Saint-Saëns (1911).
 Déjanire, une chanson de l'album Chœurs (2011) de Bertrand Cantat